

Persone
 Andrea Ciullo (1949) – drammaturgo, compositore e artista italiano
 Ciullo d'Alcamo noto  anche  come Cielo d'Alcamo (...–XIII secolo) – poeta e drammaturgo italiano

Altro
 Casa di Ciullo d'Alcamo – abitazione civile nel centro storico di Alcamo, provincia di Trapani
 Piazza Ciullo – piazza principale di Alcamo